Христо Спасов може да се отнася за:

  Христо Спасов, български просветен деец
  Христо Спасов (р. 1988), български футболист
  Христо Спасов (1920 - 2003), български геолог